Die Saison 1986/87 war die 53. Spielzeit der Serie A1, der höchsten italienischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte überhaupt AS Varese Hockey. Der HC Auronzo stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 18 Spiele. Anschließend wurde die Liga in der zweiten Saisonphase in zwei Gruppen mit sechs bzw. vier Mannschaften aufgeteilt. Gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung erhielten die Mannschaften für die zweite Saisonphase Bonuspunkte. In der zweiten Saisonphase spielten die Mannschaften in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gruppengegner. Alle sechs Mannschaften der Gruppe A sowie die beiden bestplatzierten Mannschaften der Gruppe B qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meistertitel ausgespielt wurde. Der Letztplatzierte der Gruppe B stieg direkt in die zweite Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Zweite Saisonphase

Gruppe A

Gruppe B

Playoffs

Meistermannschaft 
Maurizio Catenacci – Jim Corsi – Vito D’Angelo – Bob De Piero – Flavio Farè – Daniel Fascinato – Herbert Frisch – Denis Houle – Emilio Iovio – Matteo Malfatti – Mike Mastrullo – Giancarlo Merzario – Thomas Milani – Luca Orrigoni – Davide Quilici – Vittorio Trani – Vittorio Zafalon. Trainer: William Pourcell

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeytime.net (italienisch)

1986
Eishockeysaison 1986/87